Mistrzostwa świata do lat 16 w piłce nożnej 1985 odbyły się w Chinach pomiędzy 31 lipca a 11 sierpnia. Mecze w ramach turnieju odbywały się w 4 miastach: Pekinie, Szanghaju, Tiencinie oraz Dalianie. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 sierpnia 1968.

Stadiony 
Turniej rozegrano na czterech obiektach:

Drużyny

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Klasyfikacja strzelców

Inne 
  Niemcy otrzymały nagrodę fair-play turnieju.

Linki zewnętrzne 
 FIFA U-16 World Championship China PR 1985, FIFA.com

Przypisy 

1985 w piłce nożnej
1985 w Azji
1985
Piłka nożna w Chinach
Sport w Dalian
Sport w Pekinie
Sport w Szanghaju
Sport w Tiencinie